Stumberger oder Štumberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Štumberger (* 1999), kroatisch-österreichischer Fußballspieler
 Marcel Štumberger (* 2001), kroatisch-österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Stumberger (* 1956), deutscher Gesellschaftswissenschaftler, Journalist und Autor